Оселье:

 Оселье — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Оселье — деревня в Рузском районе Московской области.
 Оселье — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Оселье — река, левый приток реки Хлынья

См. также 

Аселье